Dalok és albumok
 Voices, Alice in Chains-dal
 Voices, Ann Lee-dal
 Voices, Cheap Trick-dal
 Voices, Dave-dal
 Voices, Disturbed-dal
 Voices, Hall & Oates-album
 Voices, Head-album
 Voices, KSI-dal
 Voices, Madonna-dal
 Voices, Mike Stern-album
 Voices, Motionless in White-dal
 Voices, Murray Head-album
 Voices, Stan Getz-album
 Voices, Tusse-dal
 Voices, Vangelis-album
 Voices, Wormrot-album

Együttesek
 Voices, brit black/progresszív/avantgárd metal együttes
 Voices, amerikai lányegyüttes

Filmek
 Voices, 1973-as brit horrorfilm
 A Hangok 1979-es film eredeti címe
 A Meghasadt dallamok 1995-ös film eredeti címe
 A Someone Behind You dél-koreai film alternatív címe
 A hangok 2014-es film eredeti címe